Gli hobbit sono una delle razze che popolano l'universo immaginario di Arda, ideato dallo scrittore fantasy J.R.R. Tolkien.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
The Hobbit (The Hobbit) – film del 1977 diretto da Jules Bass e Arthur Rankin Jr.
Lo Hobbit – trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson.
Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato del 2012
Lo Hobbit - La desolazione di Smaug del 2013
Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate del 2014

Informatica 
AT&T Hobbit – famiglia di microprocessori della AT&T

Letteratura 
Lo Hobbit (The Hobbit) – romanzo di J.R.R. Tolkien del 1937
Lo Hobbit a fumetti – versione a fumetti del romanzo Lo Hobbit

Musica 

 Hobbit (colonna sonora)- colonna sonora della trilogia cinematografica, composta da Howard Shore
 Hobbit (gruppo musicale indonesiano)- gruppo musicale indonesiano di thrash metal
 Hobbit (gruppo musicale italiano)-gruppo musicale italiano
 The Hobbits- gruppo musicale folk rock statunitense, attivo dal 1967 al 1969

Paleontologia 
 Hobbit – soprannome dellHomo floresiensis, specie di ominidi estinta

 Politica 
Campi Hobbit – manifestazioni culturali organizzate dal Fronte della Gioventù

 Videogiochi The Hobbit – videogioco d'avventura del 1982 per Commodore 64 e ZX SpectrumLo Hobbit''''' – videogioco del 2003 per PlayStation 2, Xbox, Gameboy Advance e Gamecube